Der Begriff Monduhr bezeichnet:
 eine Uhr mit Indikation der Mondphase, siehe Astronomische Uhr
 die erste Armbanduhr auf dem Mond („Moon Watch“), siehe Omega Speedmaster Professional